Скендер ()— чоловіче ім'я, часто зустрічається в Албанії та Косово, і серед людей боснійської національності в сучасній Боснії і Герцеговині, Хорватії та Чорногорії. А також, в рідких випадках поширене і в інших балканських країнах (зокрема, Македонії, Болгарії).

Це ім'я тісно пов'язане з турецьким іменем Іскандер (Iskandar), яке, в свою чергу, прийшло із перської та арабською мов, де воно звучить, як Аль-Іскандар (Al-Iskandar). Водночас, більшість дослідників вважають, що дані форми імен походить від імені Олександр, яке стало поширене після того, як Олександр Македонський звойовував світ.

Слово Скендер також часто зустрічається у прізвища, або ж виступає коренем для інших прізвищ та імен, для прикладу: Skeja, Skejić, Skejo, Скендер, Skenderi, Skenderija, Skenderović, Skenderovski і Skendžić.

Відомі персоналії:
 Скендер Джиніші (Skënder Gjinushi, 1949) — албанський політик;
 Скендер Гісені (Skënder Hyseni, 1955) — міністр закордонних справ Республіки Косово;
 Скендер Куленович (Skender Kulenović, 1910–1978) — югославський поет, прозаїк і драматург боснійського походження;
 Скендер Темалі (Skender Temali, 1946) — албанський письменник, поет, прозаїк, журналіст;
 Марін Скендер (Marin Skender, 1979) — хорватський футбольний воротар;
 Скендер Паша (Skender Pasha) — боснійський санджакбей;

Аналоги географічних назв та схожих топонімів:
 Скендер (Skender — Albanian: Skënder, Serbian: Srbica) — місто і муніципалітет в Косово
 Скендер Вакуф (Skender Vakuf, Kneževo (Serbian Cyrillic: Кнежево) — місто і муніципалітет в центральній Боснії і Герцеговині
 Скендерія (Skenderija) — район в місті Сараєво в Боснії і Герцеговині
 Скендеровичі (Skenderovci, Pakrac) — село в Хорватії поблизу Пакрац
 Скендеровичі (Skenderovci, Požega) — село в Хорватії поблизу Пожега

Див. також 

 Шандор — угорське ім'я та прізвище угорського походження
 Шендер — єврейське ім'я, діалектна форма імені Сендер у північному діалекті їдиша
 Шендерівка — топонім, назва кількох сіл в Україні 
  — єврейське прізвище

Імена
Прізвища